Dinastia Valois-Orléans – ramo collaterale della dinastia Valois
 Carlo di Valois-Orléans – nobile francese
 Claudia di Valois-Orléans – regina consorte di Francia
 Luigi I di Valois-Orléans – principe francese
 Luigi XII di Valois-Orléans – re di Francia dal 1498 al 1515
 Renata di Valois-Orléans – principessa francese